Riga Masters 2019 – pierwszy rankingowy turniej snookerowy sezonu 2019/2020. Rozegrany został w dniach 26–28 lipca 2019 roku w Arēna Rīga w Rydze (Łotwa). Turniej wygrał Yan Bingtao, zwyciężając w finale z Marka Joycesa 5-2.

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 50 000
 II miejsce: £ 25 000
 Półfinalista: £ 15 000
 Ćwierćfinalista: £ 6 000
 Runda 3: £ 4 000
 Runda 2: £ 3 000
 Runda 1: £ 2 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 5 000

 Pula nagród: £ 258 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 145, 140, 119  Jack Lisowski
 143  Graeme Dott
 137  Liam Highfield
 137  Mark Williams
 127  Daniel Wells
 126, 112, 109, 103  Mark Joyce
 120  Mei Xiwen

 112  Kurt Maflin
 110  Gary Wilson
 109, 104  Tom Ford
 106  Rod Lawler
 106  Ricky Walden
 101  Yan Bingtao

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 10-13 czerwca w Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield (pary nr. 1, 2, 6, 76 oraz 118 rozegrały swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów. Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 141  Dominic Dale
 138  Lu Ning
 136  Yuan Sijun
 132, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 131  David Grace
 131  Oliver Lines
 131  Ricky Walden
 129  Anthony Hamilton
 128, 109  Alan McManus
 125  Michael Holt

 124  Scott Donaldson
 120, 101  Jamie O’Neill
 119  Mei Xiwen
 112  Jackson Page
 112  Qingtian Yang
 109  Chris Wakelin
 109  Riley Parsons
 105  Kurt Maflin
 103  Joe O’Connor
 101  Ian Burns

Przypisy 

Rankingowe turnieje snookerowe
Sport w Rydze
2019 na Łotwie
2019 w snookerze